EMI, akronymet har flere betydninger:
 EMI Group – engelsk musikselskab.
 Elektromagnetisk interferens (EMI)
 EMI-testhal – anvendes til EMC-prøvninger i henhold til krav til europæisk CE-mærkning af elektrisk/elektronisk udstyr.